Об'єкти NGC
Живописець (сузір'я)
Пекулярні галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1834